Валерий Васильевич Сычёв (род. 23 декабря 1939 года) — советский государственный деятель.

Биография 
В 1963 году окончил МАИ. Доктор технических наук, профессор.

 1957—1963 — студент МАИ.
 1963—1966 — инженер, старший научный сотрудник предприятия п/я 989 Министерства общего машиностроения, Калининград Московская область.
 1966—1971 — старший научный сотрудник, начальник сектора Центрального НИИ машиностроения.
 1971—1975 — начальник лаборатории Центрального НПО «Вымпел» министерства радиопромышленности СССР, Москва.
 1975—1987 — заместитель генерального директора по научной работе ЦНПО «Вымпел».
 1987—1989 — заместитель председателя Госстандарта СССР.
 С июня 1989 г. — председатель Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам (Госстандарта СССР). 
  С апреля или мая 1991 г. и примерно до марта 1992 — председатель Комитета стандартизации и метрологии при Кабинете Министров СССР (Госстандарта СССР).
 1991 — председатель Государственной комиссии единого времени и эталонных частот СССР.

Награды 
 орден «Знак Почёта»
 Лауреат Государственной премии СССР
 Почётный радист СССР

Примечания

Литература 
 Государственная власть СССР. Высшие органы власти и управления и их руководители. 1923—1991 гг. Историко-биографический справочник /Сост. В. И. Ивкин. — М., 1999. — ISBN 5-8243-0014-3

Ссылки 
 https://web.archive.org/web/20170425030210/http://personize.ru/view/8090

Кавалеры ордена «Знак Почёта»
Члены КПСС
Председатели Государственных комитетов СССР
Выпускники Московского авиационного института